Sekel kan have flere betydninger:
 Sekel (af latin saeculum "menneskealder") er et tidsrum på 100 år, eller et århundrede.
 Sekel nævnes også som en mønt og vægtenhed i Bibelen

Se også
Millennium, Decennium, Quinquennium.
Sekulær

Tidsenheder
Bibelske udtryk